Темрюк — топоним.

Персоналии 

 Темрюк (ум. 1571) — кабардинский князь, вассал и тесть Ивана Грозного.

Населённые пункты

Россия 
 Темрюк — город, административный центр Темрюкского района Краснодарского края

Украина 
 Темрюк — село в подчинении Моспинского горсовета Пролетарского района города Донецка.
 Темрюк (до 2016 г. — Старченково) — село в Никольском районе Донецкой области.